Wadding ist der Familienname folgender Personen:

 Luke Wadding (1588–1657), irischer Historiker und Theologe
 Michael Wadding (1591–1644), irischer Theologe und Mystiker